Goldsby ist der Familienname folgender Personen:

 John Goldsby (* 1958), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Robin Meloy Goldsby, US-amerikanische Pianistin, Komponistin und Autorin